Ристовский — фамилия; имеет женскую форму Ристовская.* Ристовский, Блаже (1931—2018) — македонский политический деятель, вице-премьер первого правительства независимой Республики Македонии.
 Ристовский, Лазар (род. 1952) — югославский сербский актёр театра и кино, кинорежиссёр и продюсер.
  (1956—2007) — югославский сербский музыкант и композитор электронной музыки.
 Ристовский, Стефан (род. 1992) — македонский футболист, защитник.